Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721) - Nederlands rechter
 Hobbe Baerdt van Sminia (1730-1813) - Nederlands grietman
 Hobbe Baerdt van Sminia (1797-1858) - Nederlands politicus